Râul Vâlsan se poate referi la:

 Râul Vâlsan, Argeș - afluent al râului Argeș
 Râul Vâlsan, Bistra - afluent al râului Șucu